Síndrome de amok é súbita e espontânea explosão de raiva, fazendo que a pessoa afetada ataque e mate indiscriminadamente pessoas e animais que aparecem à sua frente, até que o sujeito se suicide.

Amok pode também referir à:
Amok (The Late B.P. Helium álbum), 2004
Amok (Sentenced álbum), 1995
Amok, álbum da banda de metal alemã Null Positiv, lançado em 2018.
Amok (Atoms for Peace álbum), O álbum de estreia de 2013 da banda Atoms for Peace
Amok (revista em quadrinhos), uma série de quadrinhos italiana
Amok (prato), um prato Cambojano, Tailandês, e do Laos 
Amok (video game), um vídeo game de 1996 para o Sega Saturn
Amok (novela), uma novela de 1922 do autor austríaco Stefan Zweig
Amok (filme de 1927), um filme de 1927 após a novela de Stefan Zweig
Amok (filme de 1934), um filme francês de 1934
Amok (filme de 1945), um filme mexicano de 1945
Amok (filme de 1983), um filme marroquino de 1983
Amok (filme de 2015), um filme estaduniense de 2015
Amok Entertainment, um editor de vídeo e jogos de computador com sede em Nova York
Amok, uma novela de 2003 de Krystian Bala
Amok, auma novela de 1974 de Harry Thürk
Amok, um vilão do Superman: "10 Cent Adventure" história em quadrinhos 

Veja também
Amok trey, um prato cambojano, geralmente peixe em curry de cocoAmok Time, um episódio de 1967 de Star Trek: The Original Series''
AMOC (desambiguação)